Caressa Savage, nascida com o nome de Sandee Smith, em 14 de julho de 1966 em Ft. Lauderdale, Flórida, Estados Unidos, é uma ex-atriz de filmes pornográficos e modelo erótica. Ela apareceu em 195 filmes de 1995 a 2005.

Prêmios 
1997 AVN Award (venceu) – melhor cena de lesbianismo, em Buttslammers the 13th
1999 AVN Award (venceu) – melhor cena de lesbianismo, em – Buttslammers 16

IMDB
IAFD
Freeones
Boobpedia

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas